Еле́сино — название нескольких населённых пунктов в России:

 Елесино — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.
 Елесино — деревня в Кунгурском районе Пермского края.
 Елесино — деревня в Суксунском районе Пермского края.

См. также 
 Елисино — деревня в Городском округе город Бор Нижегородской области